Потоцкая — польская фамилия; является женской формой фамилии . 

 Известные носители

A 
 Потоцкая, Александра Станиславовна (1818—1892) — фрейлина двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Потоцкая, Анна (1779—1867) — автор мемуаров о Наполеоне.

Е, И, К 
 Потоцкая, Елизавета Николаевна (урождённая графиня Головина; 1795—1867) — фрейлина двора, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Потоцкая, Ирина Александровна (1916—2009) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Потоцкая, Катарина (1825—1907) — польская графиня герба Корчак, прославилась как коллекционер произведений искусства.

М 
 Потоцкая, Малгожата (род. 1953) — польская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.

О 
 Потоцкая, Ольга Станиславовна (1802—1861) — дочь магната Станислава Щенсного Потоцкого и знаменитой авантюристки Софии Глявоне, сестра графа Ивана Витта, жена Л. А. Нарышкина.

С